I. Benedek pápa
 I. Benedek (esztergomi érsek)